A les Antilles (Amèriques):
 Les illes de Sobrevent
 A l'Àfrica:
 Les illes de Sobrevent de l'arxipèlag de Cap Verd
 A la Polinèsia (Oceania)
 Les illes del Vent de les illes de la Societat
 De vegades es denominen illes de Sobrevent (Windward Islands) les illes principals o sud-orientals de l'arxipèlag Hawaii

Vegeu també 
 Sobrevent i sotavent
 Illes de Sotavent